— японский топоним:

 Сануки — город в Японии, находящийся в префектуре Кагава.
 Сануки — историческая провинция Японии.
 Сануки — равнина на острове Сикоку.
 Сануки — феодальное княжество в Японии периода Эдо.

Прочее 
 Каматамарэ Сануки —  японский футбольный клуб из Такамацу.
  - вид удона из региона Сануки